Der Kanton Vitteaux war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Montbard, im Département Côte-d’Or und in der Region Burgund; sein Hauptort war Vitteaux.

Der 28 Gemeinden umfassende Kanton war 262,68 km² groß und hatte 3180 Einwohner (Stand: 1999).

Gemeinden 

Vitteaux
Aufgelöst 2015